L'édition 2000 du tournoi de tennis de Vienne se déroule du 9 au  sur dur en intérieur et fait partie de la catégorie International Series Gold. Tim Henman remporte l'épreuve en simple et Ievgueni Kafelnikov et Nenad Zimonjić celle en double.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Vienne
 Saison 2000 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Vienne (WTA 2000) (tournoi féminin)

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2000
Vienne
Sport en Autriche en 2000
Tennis en octobre 2000